

Топонім

Бетюн (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван

Бетюн — місто, штат Колорадо
 Бетюн — місто, штат Південна Кароліна

Бетюн () — місто та муніципалітет у Франції.

Прізвища 
 Клан Бетюн () — гірський шотландський клан.